Александр Крюков: 
 Крюков, Александр Евдокимович (1895—1944) — генерал-майор.
 Крюков, Александр Иванович (1866—?) — русский медик, специалист по судебной медицине.
 Крюков, Александр Иванович (1902—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 
 Крюков, Александр Семёнович (?—1844) — нижегородский губернатор, действительный статский советник (с 1816)